aee – codice ISO 639-3 della lingua pashai nord-orientale